

Persone 
 Aledo Meloni (1912-2016) – poeta e docente argentino
 Alessandra Meloni (1972) – miss Italia 1994
 Altobello Meloni (1490/1491-prima del 1547) – pittore italiano
 Andrea Meloni – diplomatico italiano
 Andrea Meloni – attore e autore teatrale italiano
 Angelo Meloni (1880-1945) – detto Picino, fantino italiano
 Arianna Meloni – politico italiano
 Assunta Meloni (1951) – politico sammarinese
 Astrid Meloni (1985) – attrice italiana
 Christopher Meloni (1961) – attore statunitense
 Claude Meloni (1940-..) – baritono francese 
 Corrado Meloni (1908-1982), detto Meloncino – fantino italiano
 Ennio Meloni (1976) – autore televisivo, pubblicitario e commediografo italiano
 Esteban Meloni (1976) – attore argentino
 Franco Meloni (1941-2002) – politico italiano e sindaco di Sassari
 Gerardo Meloni (1882-1912) – filologo ed ebraista italiano
 Gino Meloni (1905-1989) – pittore e scultore italiano
 Giorgia Meloni (1977) – politica italiana, leader di Fratelli d'Italia
 Giordano Meloni – calciatore italiano
 Giovanni Meloni (1942) – politico italiano
 Giovanni Antonio Meloni (1926-2001) – medico, microbiologo e virologo italiano
 Giovanni Meloni Baille (...-...) – medico, accademico e politico italiano
 Giuseppe Meloni (1947) – docente, medievista e storico italiano
 Josef Meloni (1978) – disc jockey e conduttore televisivo italiano
 Marco Meloni (...-...) – pittore italiano del Rinascimento
 Marco Meloni (1971) – politico italiano
 Marcus Meloni (2000) – calciatore brasiliano
 Massimo Meloni – musicista italiano
 Nino Meloni (1899-1960) – regista italiano
 Pietro Meloni (1935) – vescovo italiano della Chiesa cattolica
 Raffaele Meloni – regista italiano
 Remigio Ternano Meloni (1948) – politico peruviano
 Roberto Meloni (1981) – judoka italiano
 Roberto Meloni (1977) – cantante, showman e conduttore televisivo italiano
 Salvatore Meloni (1943-2017) – attivista indipendentista sardo

Luoghi
 Ippodromo di Chilivani Don Deodato Meloni – impianto sportivo sito nel comune di Ozieri (provincia di Sassari)
 Meloni – frazione di Montona in Istria
 Rio dei Meloni – canale di Venezia all'interno del sestiere di San Polo
 Stallaggio Meloni – impianto sportivo della città di Cagliari

Altro
 Meloni Thawne – personaggio immaginario dei fumetti della DC Comics

Pagine correlate
Melone (disambigua)

Altri progetti